Барнаба:

 Барнаба — чоловіче ім'я.

Персоналії 
 Антоній Барнаба Яблоновський — князь, державний діяч Речі Посполитої (сенатор), військовик, мемуарист, меценат. Кавалер ордену Білого Орла.
 Барнаба да Модена — італійський художник.
 Йогана Барнаба Абдалла — священик та історик.
 Барнаба Тортоліні — італійський священик 19-го століття і математик, який грав ранню активну роль в просуванні наукового об'єднання італійських держав.
 Барнаба Оріані — італійський священик, геодезист, астроном і вчений.
 Барнаба Кагнулі — італійський монах з Верчеллі.